Belos – król Tyru, ojciec Dydony, Anny, Pigmaliona i Tiasa
 Belos – w mitologii greckiej syn Posejdona, bliźniaczy brat Agenora

Zobacz też 
 Belus – strona ujednoznaczniająca